

Семенкинська сільська рада — сільське поселення, Аургазинський район, Башкортостан
 Семенкинська сільська рада — сільське поселення, Белебеївський район, Башкортостан